О Джин Хёк (; род. 15 августа 1981, Нонсан, Чхунчхон-Намдо, Республика Корея) — южнокорейский стрелок из лука, олимпийский чемпион 2012 года в личном и бронзовый призёр в командном первенствах, многократный чемпион мира, победитель Азиатских игр и Кубка мира.

На Олимпийских играх 2012 года стал первым в истории корейским лучником, выигравшим золото в мужском индивидуальном первенстве.

Не выступал на Олимпийских играх 2016 года, но в возрасте 39 лет вернулся в состав сборной на Игры 2020 года в Токио, где выиграл золото в командном первенстве.

Увлекается компьютерными играми.

Примечания 

Стрелки из лука Республики Корея
Олимпийские чемпионы от Республики Корея
Олимпийские чемпионы по стрельбе из лука
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2012 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по стрельбе из лука